Lusitania 1915 (en ) est un récit historique de Erik Larson publié en 2016.

Résumé 
Le récit relate le torpillage du RMS Lusitania par le sous-marin allemand U20 le .

Notes et références

Liens externes 

  Dead wake sur le site officiel d’Erik Larson.

Roman américain paru en 2016
Roman historique américain
Article dont une information diffère dans l'infobox
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata